Paul Demange peut désigner :
 Paul Demange, un acteur français de cinéma et de théâtre (1901-1983) ;
 Paul Demange, un préfet et ministre d'Etat de Monaco de 1966 à 1969 (1906-1970).